Boćanje na Mediteranskim igrama 2013. održavalo se od 25. do 29. lipnja.

Kalendar

{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%; align-text:center;"
|-
|bgcolor=#3399ff| ● || Natjecanja|| bgcolor=#ffcc00| ●  ||Finala
|-

Osvajači medalja

Muškarci

Žene

Mediteranske igre 2013.
MI 2013